Racice steht für:
 Racice (Kruszwica) (Raschleben), Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Kruszwica
 Schreibweise von Račice ohne Diakritikum